Maxx steht für:
 Maxx, männlicher Vorname, siehe Maximilian #Maxx
 Maxx (Band), deutsches Eurodance-Duo
 ProSieben Maxx, deutscher TV-Sender
 TK Maxx, US-amerikanische Kaufhaus-Kette
 Chevrolet Malibu Maxx, Automodell

Maxx ist der Künstlername von
 Arthena Maxx (Michaela Lukmann; * 1969), österreichische Künstlerin

Siehe auch:
 Max

Abkürzung